Damis de Messènia, pretendent al tron de Messènia i darrer comandant en cap de Messènia 
 Damis d'Atenes, ambaixador atenenc 
 Damis, filòsof epicuri grec
 Damis de Nínive, escriptor assiri.
 Damis (mitologia), gegant fill de Gea